Сенигов, Иосиф Петрович  (1859—?) — русский историк.
 Сенигов, Евгений Всеволодович (1872, Санкт-Петербург — ?) — русский офицер, ставший художником и поселившийся на долгое время в Эфиопии (Абиссинии).